А́нна Ю́рьевна Попо́ва (род. 18 октября 1960, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главный государственный санитарный врач Российской Федерации с 10 апреля 2014 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2013). Врач-эпидемиолог, гигиенист, доктор медицинских наук, профессор.

Биография 
Родилась 18 октября 1960 года в Ростове-на-Дону. В 1984 году окончила санитарно-гигиенический факультет Ростовского государственного медицинского университета по специальности «гигиена, санитария и эпидемиология».

Работала врачом-эпидемиологом, заведующей эпидемиологическим отделом Будённовской санитарно-эпидемиологической станции в Ставропольском крае, затем врачом-эпидемиологом, главным врачом Центра Госсанэпиднадзора в Серпухове. С 1994 по 2005 годы возглавляла санэпидслужбу Серпуховского района Московской области.

С 2006 по 2008 год — первый заместитель руководителя Роспотребнадзора по Московской области.

В 2008 году назначена на должность начальника Управления кадров, последипломного образования и гигиенического воспитания населения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

С 23 декабря 2011 года — заместитель главы Роспотребнадзора.

С 23 октября 2013 года — исполняющий обязанности главы Роспотребнадзора (Распоряжение от 23 октября 2013 года № 1931-р).

10 апреля 2014 года утверждена в должности главы ведомства.

С третьей попытки добилась возвращения внеплановых проверок без предварительного предупреждения предприятий общественного питания и супермаркетов. Соответствующие полномочия Роспотребнадзор получил с 23 января 2015 года.

В 2013 году присвоен классный чин Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

В 2022 году возглавила координационный совет государств-членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности.

Научно-преподавательская деятельность 
В 1997 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Влияние загрязнения окружающей среды хлорированными бифенилами на неспецифическую резистентность и поствакцинальный иммунитет» в НИИ гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана.

В 2000 году защитила докторскую диссертацию на тему «Гигиеническая безопасность населения в условиях загрязнения окружающей среды хлорированными бифенилами на примере модельной территории».

В 2005 году присвоено звание профессор по специальности «гигиена».

Заведующая кафедрой социальной гигиены и организации государственной санитарно-эпидемиологической службы РМАПО.

Преподает дисциплину «Общая гигиена» на кафедре гигиены Сеченовского университета.

Является главным редактором ежемесячного научно-практического журнала «Здоровье населения и среда обитания — ЗНиСО».

Автор и соавтор более 70 научных работ, двух монографий, более 50 нормативно-методических документов.

Является соавтором патента на препарат «ЭпиВакКорона», заявленный как вакцина от коронавируса.

Награды 
 1999 — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 1999 — Медаль «В память 850-летия Москвы»
 2013 — Нагрудный знак «Почётный работник Роспотребнадзора»
 2015 — Орден Почёта
 2015 — Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество»
 2017 — Заслуженный врач Чеченской Республики
 2020 — Орден святителя Луки, архиепископа Крымского, III степени (награда Русской православной церкви)
 2021 — Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев наградил нагрудным знаком «Мехр-саховат» (Милосердие и щедрость) за оказанную помощь в борьбе с COVID-19.
 2021 — Орден Дружбы (Южная Осетия)

Семья 
Замужем. Муж — военнослужащий (декларированный доход за 2015 г. — 661 тыс. руб.). Двое детей.

Примечания

Ссылки 
 А. Ю. Попова  на сайте Роспотребнадзора.
 Биография А. Ю. Поповой  на сайте «РИА Новости».

Выпускники Ростовского медицинского университета
Медики по алфавиту
Медики XXI века
Санитарные врачи
Эпидемиологи России
Гигиенисты СССР
Гигиенисты России
Преподаватели 1-го МГМУ
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Преподаватели РМАПО
Руководители Роспотребнадзора
Почётные работники Роспотребнадзора
Заслуженные врачи Чечни